En , Trzcianka-Kolonia peut désigner :

 Trzcianka-Kolonia est un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Trzcianka-Kolonia est un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.